kawaler – jeździec kawalerii
 kawaler – mężczyzna, który nie pozostawał w związku małżeńskim (nieżonaty); także: młodzieniec, absztyfikant (zobacz też panna)
 kawaler – osoba odznaczona orderem stopnia "kawalerskiego"
 kawaler Orderu Virtuti Militari
 kawaler Orderu Odrodzenia Polski
 kawaler – rycerz, członek zakonu rycerskiego
 kawaler maltański
 kawaler mieczowy
 kawaler – tytuł niższej szlachty m.in. w Anglii, Francji, Niemczech
 Kawaler (ang: The Bachelor) – film z 1999 z Renée Zellweger i Chrisem O’Donnellem